Carlo Barberini, duque de Monterotondo — Irmão do Papa Urbano VIII
 Carlo Barberini (cardeal) — Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, sobrinho-neto do Papa Urbano VIII

Desambiguação